Bactrosphaeria är ett släkte av svampar. Bactrosphaeria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bactrosphaeria